Серия Ле-Ман 2010 — седьмой по счёту сезон серии LMS, организованной Западным автоклубом Франции. В сезон, продолжавшийся чуть более пяти месяцев (со второго уик-энда апреля по второй уик-энд сентября) включены 5 этапов — в них, как и раньше, приняли участие машины категорий LMP и GT.

В 2010 году состоялся дебют новой монокатегории — т. н. Формулы-Ле-Ман (как подкласса в основном соревновании).

Также этапы по-прежнему сопровождали множество гонок поддержки. На стартовом этапе, например, одной из таких серий была евросерия Формулы-3.

Календарь серии 
27 октября 2009 ACO выпустила предварительный календарь на сезон-2010, включив в него традиционную тестовую сессию в Ле-Кастелле и 3 подтверждённых этапа.. Позднее календарь был дополнен этапами в Алгарве и на Хунгароринге. Гонку на Поль Рикаре решено было продлить до 8 часов. Этап в Сильверстоуне являлся также частью нового Межконтинентального кубка для класса LMP1.

Гонка в Спа, в итоге, укорочена до 6 часов из-за энергетического коллапса в регионе и дождливой погоды. Этап на Хунгароринге оказался слишком медленным и завершён также по истечении шести часов.

Результаты гонок 

Жирным выделен победитель абсолютного зачёта.

Положение в чемпионатах 
По традиции Ле-Мана очки в зачёт начисляются всем командам, кто пересёк финишную черту / увидел клетчатый флаг — вне зависимости от того, преодолел ли он положенные для классификации 70 % дистанции или нет. Не финишировавшие экипажи не получают очков. Одно бонусное очко полагается экипажу, завоевавшему поул-позицию (такие результаты выделены жирно), также ещё одно бонусное очко присуждается экипажу, показавшему быстрейший круг в гонке (такой результат обозначен в скобках). Экипажи, заменившие двигатель раньше, чем после второй гонки штрафуются на 4 очка в чемпионате за каждую последующую смену мотора.

Очковая система различна у разных по длительности гонок.

Командные чемпионаты 
Две лучшие команды в зачётах LMP1, LMP2, GT1 и GT2 получают автоматический допуск на старт 24 часов Ле-Мана следующего года.

Зачёт LMP1

Зачёт LMP2

Зачёт Формулы-Ле-Ман (FLM) 
Все команды в данной зачётной группе используют унифицированную технику — шасси Oreca FLM09 и двигатели General Motors 6.3 L V8.

Зачёт GT1

Зачёт GT2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

LMS
2010